Boheme er flertydig og har blandt andet følgende betydninger:

 La Bohème er en opera af Giacomo Puccini.
 En boheme er en person som har en afslappet livsstil.